Stubbekøbing è un centro danese di  abitanti situato nella regione della Selandia e nel comune di Guldborgsund.

Comune 
Stubbekøbing, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune con una popolazione di  abitanti (2005) e una superficie di .

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Nykøbing Falster, Nørre Alslev, Nysted, Sakskøbing, and Sydfalster per dare luogo al neo-costituito comune di Guldborgsund compreso nella regione della Zelanda.

Altri progetti 

 
Centri abitati della regione della Selandia
Comuni della Danimarca soppressi
Guldborgsund